Элдер Камара (; 7 февраля 1937, Форталеза — 20 февраля 2016, Сан-Паулу) — бразильский шахматист, международный мастер (1972).

Чемпион Бразилии 1963 и 1968 гг. Серебряный призёр чемпионатов Бразилии 1961, 1964 и 1966 гг. Бронзовый призёр чемпионатов Бразилии 1967, 1970 и 1985 гг.

В составе сборной Бразилии участник пяти шахматных олимпиад (1968, 1970, 1974, 1980, 1984 гг.).

В 1963, 1966, 1969, 1972 и 1975 гг. представлял Бразилию в зональных турнирах.

Младший брат Р. Камары. Племянник архиепископа Э. Камары.

Вклад в теорию дебютов 
С именем Э. Камары часто связывают некорректную защиту 1. e4 e5 2. Кf3 Фe7?!, которую он применил в двух партиях чемпионата Бразилии 1954 г.

Спортивные результаты

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Шахматисты Бразилии